Bommert steht für:
 Bommert, Hofschaft in Halver, Nordrhein-Westfalen
 Bommert (Daleiden), Weiler der Ortsgemeinde Daleiden im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz

Bommert ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Bommert (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Günter Bommert (1925–2014), deutscher Hörspielregisseur und Schauspieler
 Hanko Bommert (* 1941), deutscher Psychologe
 Jens Bommert (* 1962), deutscher Maler
 Wilfried Bommert (* 1950), deutscher Landwirt, Journalist und Autor